Queens (regine in lingua inglese) può indicare:

 Queens – quartiere della città di New York
 Queens – gruppo musicale polacco
 Queens - Regine dell'hip hop (Queens) – serie televisiva statunitense andata in onda su ABC dal 2021 al 2022

Pagine correlate 
 Contea di Queens
 Queen (disambigua)